Никола́й Черка́шин:
 Черкашин, Николай Андреевич (род. 1946) — советский и российский писатель.
 Черкашин, Николай Фёдорович (1930—2003) — советский генерал-полковник.